Лос Виљалобос има више значења:

 Лос Виљалобос (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Виљалобос (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику